Erizones puede referirse a:
 el nombre común de la planta Echinospartum boissieri; o
 el nombre común de la planta Echinospartum horridum.